

Letteratura 
 La scalata (Takeover) – romanzo di Moira Johnston
 Giorno dopo giorno (Takeover) – romanzo di Madeleine Ker del 1988
La scalata (The Takeover) – romanzo di Stephen Frey del 1995

Televisione 
La scalata – miniserie televisiva del 1993 diretta da Vittorio Sindoni
La scalata (The Ascent) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Deep Space Nine